Tajna u njihovim očima (2009.), naslov izvornika Secret in Their Eyes, film
Tajna u njihovim očima (2015.), naslov izvornika Secret in Their Eyes, film